Лаодика () — имя следующих персоналий:


Древнегреческая мифология 
 Лаодика — дочь Приама.
  — дочь Кинира.
 Лаодика — одна из гиперборейских девушек, посланых с дарами в Делос.

Эллинистические царицы и царевны 
 Лаодика — жена Антиоха, мать Селевка I Никатора.
 Лаодика — дочь Антиоха I Сотера и Стратоники.
 Лаодика I — жена Антиоха II Теоса.
 Лаодика — дочь предыдущей и Антиоха II Теоса, жена Митридата II.
 Лаодика II — жена Селевка II Каллиника.
 Лаодика III — дочь Митридата II, жена Антиоха III Великого.
 Лаодика Понтийская — сестра Лаодики III (или дочь Антиоха Гиеракса), жена Ахея.
 Лаодика IV — дочь Антиоха III Великого, жена своего брата Антиоха, Селевка IV Филопатора и Антиоха IV Эпифана.
 Лаодика V — дочь Лаодики IV и Селевка IV Филопатора, жена Персея Македонского.
 Лаодика VI — дочь Лаодики V и Антиоха IV Эпифана, жена Митридата V Эвергета.
 Лаодика Каппадокийская — дочь Лаодики VI и Митридата V Эвергета, жена царя Каппадокии Ариарата VI Эпифана Филопатра.
 Лаодика — жена царя Бактрии Эвкратида I.
 Лаодика Парфянская — дочь царя Коммагены Антиоха I Теоса и Исии, жена царя Парфии Орода II, мать Пакора I.
 Лаодика — жена царя Коммагены Митридата II, мать Митридата III.
 Лаодика Старшая — дочь Антиоха VII Сидета.
 Лаодика Младшая — дочь Антиоха VII Сидета.
 Лаодика — дочь Деметрия II Никатора, жена Фраата II.
 Лаодика (III век—II век до н. э.) — селевкидская принцесса, жена понтийского царя Митридата III.
 Лаодика (II век до н. э.) — сестра и жена понтийского царя Митридата IV.
 Лаодика (130/129 до н. э.—ок. 90 до н. э.) — понтийская принцесса и царица, сестра Митридата VI.
 Лаодика VII Тея (род. после 122 года до н. э.) — сирийская принцесса, царица Коммагены.

Музыка 
 Лаодика — опера Альбинони (1724).

Космические объекты 
 (507) Лаодика — астероид, открытый в 1903 году.

См. также

Примечания 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки